Emma Robinson (1814–1880) – brytyjska pisarka
 Emma Robinson (ur. 1971) – kanadyjska wioślarka
 Emma Robinson (ur. 1978) – irlandzka pływaczka, olimpijka
 Emma Robinson (ur. 1994) – nowozelandzka pływaczka, olimpijka